Angutimmarik Kreutzmann – giocatore di pallamano groenlandese
 Bill Kreutzmann – batterista statunitense, componente dei Grateful Dead
 Niklas Kreutzmann – calciatore groenlandese
 Nina Kreutzmann Jørgensen – cantante e insegnante groenlandese